Луксор:
 Луксор — город в верхнем Египте.
 Луксор — мухафаза (административно-территориальная единица) в Египте; столица — город Луксор.
  () — город в штате Пенсильвания, США.
 Луксор Лас-Вегас () — гостиница и казино в Лас-Вегас-Стрип, Парадайз в штате Невада, США.

См. также 
 Luxor